Артём Мовсесян:
* Мовсесян, Артём Жораевич (род. 1967) — глава управления гражданской авиации Армении (с 2004).
 Мовсесян, Артём Саркисович (Артюша, Артуш Мовсисян; род. 1954) — советский и армянский футболист; тренер.